Зимние Паралимпийские игры 1988 () прошли в Инсбруке, Австрия.

На Зимних Паралимпийских играх 1988 года дебютировал СССР, завоевав две бронзовые медали в лыжных гонках среди слепых усилиями Валентины Григорьевой (дистанция 5 и 10 км, класс B1).

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1988
 Летние Паралимпийские игры
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
Зимние Паралимпийские игры 1988
1988 год в спорте